Amyot ist der Familienname folgender Personen:
 Cathinca Amyot (1845–1926), dänische Malerin, siehe Catherine Engelhart
 Charles Jean-Baptiste Amyot (1799–1866), französischer Insektenkundler 
 Frank Amyot (1904–1962), kanadischer Kanute
 Geneviève Amyot (1945–2000), kanadische Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin 
 Jacques Amyot (1513–1593), französischer Schriftsteller und Geistlicher, Bischof von Auxerre
 Jacques Amyot (Schwimmer) (* 1924), kanadischer Schwimmer 
 Yves Amyot (* 1969) kanadischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Amiot